Friska Viljor kan avse::

 Friska Viljor (musikgrupp) – en musikgrupp
 Friska Viljors GDF – en gammaldansförening
 IF Friska Viljor – en idrottsförening i Örnsköldsvik
 Friska Viljor FC – en fotbollsförening från Örnsköldsvik bildad 1994 ur IF Friska Viljor